Cet article a pour but de recenser les différentes représentations à travers le Monde de Luisa Miller, opéra de Giuseppe Verdi

En

En

À La Scala

Au Metropolitan Opera

Dans le reste du monde

Premières 
 1850 à Malte
 1851 à la Scala de Milan
 1851 au Teatro Real Madrid
 1851 à Lisbonne
 1851 au Grand Théâtre du Liceu de Barcelone
 1851 à l'Opéra de Hanovre
 1851 à Budapest
 1852 à l'opéra de Vienne
 1852 au  Théâtre des Italiens à Paris
 1852 à l'opéra de Philadelphie
 1853 à l'Opéra de Paris
 1853 à Constantinople
 1853 à Rio de Janeiro
 1853 à Bucarest
 1854 à Buenos Aires

 1854 au Metropolitan Opera de New York
 1857 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg
 1857 à Corfou
 1858 à Bastia
 1858 au Covent Garden de Londres
 1873 à Vilnius en Lituanie

Références 

Luisa Miller
 Luisa